

Geografia
Cassina Amata – uno dei sette quartieri che compongono il comune di Paderno Dugnano, nella città metropolitana di Milano
Cassina Baraggia – comune italiano autonomo fino al 1866, attualmente frazione del comune di Brugherio, provincia di Monza e della Brianza
Cassina dei Passerini – frazione del comune lombardo di Terranova dei Passerini, provincia di Lodi
Cassina de' Pecchi – comune italiano nella città metropolitana di Milano
Cassina Rizzardi – comune italiano in provincia di Como
Cassina Triulza, detta anche Cassina Trivulza o Cascina Triulza – cascina, sita alla periferia nord-occidentale di Milano, nel Municipio 8
Cassina Valsassina – comune italiano in provincia di Lecco

Persone
Amedeo Cassina (1991) – pallanuotista svizzero
Igor Cassina (1977) – allenatore di ginnastica artistica ed ex ginnasta italiano, campione olimpico
Pietro Augusto Cassina (1913-1999) – pittore italiano
Ugo Cassina (1897-1964) – matematico italiano

Altro
Cassina SpA – azienda italiana operante nel settore dell'arredamento contemporaneo
Movimento Cassina